Чемпіонат Угорщини з футболу 2022—2023 — 121-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Кожна з 12 команд зіграє по 33 матчі (у три кола).

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

1 та 2 раунди

3 раунд

Примітки

Посилання 
 Угорська футбольна ліга 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 

2023
Угорщина
Угорщина
2022 в угорському спорті
2023 в угорському спорті